La Colombe – miejscowość i gmina we Francji, w Regionie Centralnym, w departamencie Loir-et-Cher
 La Colombe – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Manche
 La Colombe – album francuskiego rapera Soprano

Zobacz też